Policía Metropolitana puede hacer referencia a:

Policía Metropolitana de Buenos Aires
Policía Metropolitana de Caracas
Policía Metropolitana de Cúcuta
Policía Metropolitana de Dublín
Policía Metropolitana de Londres
Policía Metropolitana de Quito
Policía Metropolitana de Guayaquil